Berryville est le nom de plusieurs villes aux États-Unis :
 Berryville (Arkansas) 
 Berryville (Texas) 
 Berryville (Virginie)
 Berryville (Virginie-Occidentale)

Homonymie de toponyme